Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Henri Leconte che ha battuto in finale Gene Mayer 7-6 6-0 1-6 6-1.

Teste di serie 

 Eliot Teltscher (semifinali)
 Tomáš Šmíd (semifinali)
 Kevin Curren (secondo turno)
 Scott Davis (primo turno)

 Gene Mayer (finale)
 José Higueras (quarti di finale)
 Henri Leconte (campione)
 Brian Teacher (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1984